MASS kan betyda:
 Mass Det tyska ölstopet
Marint stridssjukhus
Mölndals allmänna simsällskap